

Архипята — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Архипята — присілок, Балезінський район, Удмуртія